Наталья Павлова:
 Павлова, Наталья Валерьевна (род. 1989) — российская дзюдоистка.
 Павлова, Наталья Евгеньевна (род. 1956) — российский тренер по фигурному катанию, в прошлом — фигуристка.
 Павлова, Наталья Евгеньевна (род. 1982) — российская оперная певица, приглашенная солистка Мариинского театра (сопрано).
 Павлова, Наталья Николаевна (род. 1975) — российская самбистка и дзюдоистка.